Лига звёзд Катара 1991/1992 () — 
20-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Араби».

По итогам прошлого сезона изменений в составе участников не произошло.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

1991/1992
Катар
Катар
1991 год в Катаре
Спорт в Катаре в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992